Джесси Коллинз (, род. ) — американская актриса. Она родилась в Сан-Антонио, Техас и в 2005 году обучалась актёрскому мастерству с Джульярдской школе в Нью-Йорке. С тех пор она появилась в более десятка телевизионных шоу, в том числе и снялась в недолго просуществовавших сериалах «Девять» и «Рубикон». В 2007 году она дебютировала на бродвейской сцене в пьесе «Пигмалион». В 2013 году она появилась в нескольких эпизодах сериала NBC «Революция». Коллинз никак не связана с актрисой Джессикой Коллинз.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Выпускники Джульярдской школы
Киноактрисы США